Натурбан (соревнования по спуску на санях на натуральных трассах), как дисциплина санного спорта, в России активно развивается и популяризируется. Этим вопросом занимается Федерация санного спорта и натурбана России.

Натурбан не является олимпийским видом спорта, но Международная федерация санного спорта (FIL) и Федерация санного спорта России проводят значительную работу по решению этого вопроса. Идею включения натурбана в перечень олимпийских дисциплин поддержал и Президент Российской Федерации В.В. Путин.

История 
В XVII веке в России, прежде всего, в окрестностях современного Санкт-Петербурга и в Москве, появились первые горки для катания, которые позднее получили название «Русские горки». При низких температурах рамы из дерева покрывались снегом и льдом, и с этих искусственных горок можно было скатываться по ледяному слою толщиной несколько сантиметров. Чтобы избежать обледенения, каждый день их поливали холодной водой. В качестве полозьев сначала использовались ледяные глыбы, к которым прикреплялось сидение из дерева и шерсти для рулевого.

Санные трассы были популярны, прежде всего, среди зажиточных и знатных граждан, частично они были богато оформлены и декорированы, вдоль трасс сажались деревья. В 1813 году русские войска вновь привезли сани в Париж, откуда они через некоторое время попали в Германию. Первые соревнования по санному спорту на естественных снежных трассах проводились в 1883 году в Швейцарии.

До Октябрьской Революции в России, гонки на санях по естественным склонам проходили без строительства специальных трасс. В лесу, на заснеженных дорогах, утрамбовывалась земля, строили метровые снежные борта. На такой трассе соревновались в скоростном спуске на санях. С 1910 года возникла традиция заливать водой траекторию трассы. Появились ледяные желоба и, как следствие, первые искусственные треки изо льда.

Продвижение натурбана в олимпийскую программу 

В настоящее время, в Международную федерацию санного спорта (FIL), основанную в 1957 г. входят более 50 национальных федераций по санному спорту и 25 федераций по натурбану.

В мире идёт активное развитие натурбана, если раньше в число почитателей этого вида спорта входили только Европа и Америка, то сейчас прибавилась ещё и Азия (Казахстан, Турция, Южная Корея), а также Австралия (Новая Зеландия).

Таким образом, развитие натурбана идёт на четырёх континентах — это очень важный факт для включения вида спорта в олимпийскую программу.

Наиболее активно развитие натурбана идёт в странах Европы и в России. Федерация санного спорта России активно способствует внесению натурбана в перечень олимпийских дисциплин. Большой вклад, по мнению руководства Международной федерации санного спорта FIL, в этот процесс вносит президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. Она является членам Исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) и отвечает за развитие натурбана в странах Восточной Европы.

Натурбан в СССР 

В СССР натурбан продолжил активно развиваться. В 1984 году были открыты секции в РСФСР, Казахской, Белорусской, Украинской, Грузинской и  Латвийской ССР. Первые международные соревнования прошли в городе Кандалакше Мурманской области в рамках международного «Праздника Севера», в турнире приняли участие 7 стран. Уровень проведения международных соревнований в России всегда получал отличную оценку как спортсменов, так и Международной федерации санного спорта (FIL). В России натурбан успешно развивается в пяти регионах: Иркутской, Мурманской, Свердловской и Челябинской областях и Москве.

Трассы для натурбана в России 

Трассы для натурбана имеют ряд специфических требований. Для получения международной спецификации они должны иметь определённый угол уклона (13°—25°), быть огорожены для безопасности деревянными или пластиковыми бортами, оптимальная длина трассы — 800 метров, ширина — 2,5-3 метра. Также необходимо определённое сочетание комбинаций кривых и прямых линий.

В России две трассы, соответствующие мировым стандартам: в Новоуральске Свердловской области и в Москве, на Воробьёвых горах. Существует несколько трасс для подготовки начинающих: Кандалакша, Златоуст, Братск.

Москва 

 Протяжённость: 520 м.
 Количество виражей: 10.
 Стартовый разгон: 190 м.
 Финишная прямая: 125 м.
 Средний уклон: 11,2 %.

Новоуральск (Свердловская область) 

 Протяжённость: 950 м.
 Стартовый разгон: 362,03 м.
 Финишная прямая: 270,02 м.
 Перепад высот: 92 м.
 Средний уклон: 11 %.

Кандалакша (Мурманская область) 

 Протяжённость: 350 м.
 Количество виражей: 14.
 Перепад высот от старта до финиша: 118 м.
 Средний уклон: 13 %.

Братск (Иркутская область) 

 Протяжённость: 800 м.
 Ширина: 5 м.
 Исполнение: земляное.
 Единовременная (нормативная) пропускная способность: 30 чел./ч.
 Количество виражей: 15.
 Перепад высот от старта до финиша: 105 м.
 Средний уклон: 18 %.

Результаты выступления сборной России на международных соревнованиях по натурбану

2011 год 

 Умхаузен (Австрия), чемпионат мира. 1 золото, 2 серебра.

 Лаас (Италия), первенство Европы среди юниоров. 1 золото, 1 бронза.

2012 год 

 Новоуральск (Россия), чемпионат Европы 3 золота.

 Лачь (Италия), первенство мира среди юниоров. 1 серебро.

2013 год 

 Новоуральск (Россия), первенство Европы среди юниоров. 1 золото, 2 серебра, 1 бронза.

 Доичьнофен (Италия), чемпионат мира. 1 золото, 1 серебро, 1 бронза.

2014 год 

 Умхаузен (Австрия), чемпионат Европы. 1 золото, 2 серебра, 1 бронза.

 Ватра-Дорней (Румыния), первенство мира среди юниоров 3 золота, 1 серебро, 1 бронза.

2015 год 

 Санкт-Себастьян (Австрия), чемпионат мира, 1 серебро, 1 бронза

2016 год 

 Пасаер (Италия), чемпионат Европы. 3 бронзы.
 Латч (Италия), чемпионат мира среди юниоров. 1 золото, 1 бронза.

2017 год 

 Ватра-Дорней (Румыния), чемпионат мира 1 серебро (мужчины, одноместные сани), 2 бронзы (командная гонка, двухместные экипажи).

Международные соревнования по натурбану в России 

1991 г. г. Кандалакша, Мурманская область. Первенство Европы среди юниоров.

1995 г. г. Кандалакша, Мурманская область. Чемпионат Европы.

2005 г. г. Кандалакша, Мурманская область. Первенство Европы среди юниоров.

1992 г., 1996 г., 1999 г., 2003 г. г. Москва. Международные соревнования в рамках Кубка мира.

2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. г. Новоуральск, Свердловская область. Международные соревнования в рамках Кубка мира.

2013 г. г. Новоуральск, Свердловская область. Первенство Европы среди юниоров.

2012 г. г. Новоуральск, Свердловская область. Чемпионат Европы.

2016 г. г. Москва, Воробьевы горы. Этап Кубка мира.

2017 г. г. Москва, Воробьевы горы. Этап Кубка мира

Спортсмены сборной России по натурбану 

Лаврентьева Екатерина — пятикратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двенадцатикратная победительница Кубка мира в общем зачёте. 50 побед на этапах Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Таких результатов не добивался ни один спортсмен за всю историю развития натурбана в мире.

Поршнев Павел — Лазарев Иван — двухместный экипаж, трёхкратные чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы, трёхкратные обладатели кубка мира в общем зачёте. Заслуженные мастера спорта.

Егоров Александр — Попов Пётр- серебряные призёры чемпионата мира, трёхкратные призёры чемпионатов Европы, бронзовые призёры общего зачёта Кубка мира. Мастера спорта международного класса.

Ковшик Станислав — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в командной гонке. Призёр этапов Кубка мира.

Талых Юрий — двукратный призёр чемпионатов Европы в командной гонке, серебряный призер этапа Кубка мира в Москве 2016.

Мартьянов Алексей — чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (двухместные экипажи).

Малеева Дарья — серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров, чемпионка мира среди юниоров

Старикова Любовь — чемпионка мира среди юниоров (командная гонка)

Примечания 

Зимние виды спорта